Хестер () — английская фамилия. Известные носители:
 Хестер, Майкл (род. 1972) — новозеландский футбольный арбитр.
 Хестер, Рита (ум. 1998) — чернокожая трансгендерная женщина, ставшая жертвой насилия, основанного на предвзятом отношении к транссексуалам.